Мнимый больной — комедия-балет в трёх актах Мольера и Марка Антуана Шарпантье.
А также отображение этой комедии в других видах искусств:

 «Мнимый больной» — фильм СССР 1980 года.
 «Мнимый больной» — фильм Франции 2002 года.
 «Мнимый больной» — фильм Франции 2008 года.
 «Мнимый больной» (1961, Будапешт) — зингшпиль Эржебет Сёньи.